Jianqiao kan avse:

Jianqiao (Guangdong) – en socken i provinsen Guangdong
Jianqiao (köpinghuvudort i Kina, Zhejiang Sheng, lat 30,32, long 120,22) – en köpinghuvudort i provinsen Zhejiang